Grenze (Abkürzungen: Gr. und Grz.) steht für

 Grenze, Trennmarkierung eines Bereiches
 Politische Grenze, Staatsgrenze
 Die Grenze, deutscher Fernsehfilm, 2010
 Grenze (2008), deutscher Kurzfilm
 Aktion Grenze, Tarnname für eine Zwangsumsiedlungsaktion in der DDR
 Grenze (Einheit), preußisches Holzmaß
 Grenze (Neuhausen/Spree), Gemeindeteil der Gemeinde Neuhausen/Spree, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg

Siehe auch:
 Entgrenzung
 Gränze
 Grenzwert